Voici la liste des planètes mineures numérotées de 403001 à 404000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 403001 à 404000

403001-403100

403101-403200

403201-403300

403301-403400

403401-403500

403501-403600

403601-403700

403701-403800

403801-403900

403901-404000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000